Jordt ist der Familienname folgender Personen:

 Amalie Jordt (1914–1942), deutsche Bibelforscherin und Opfer des Nationalsozialismus
 Berndt Jordt (* 1954), deutscher Fußballspieler
 Heinrich Jordt (1917–1987), deutscher Konteradmiral der Volksmarine